Krypton (36Kr) se skládá z šesti stabilních izotopů: 78Kr (přirozený výskyt 0,355 %), 80Kr (2,286 %), 82Kr (11,593 %), 83Kr (11,500 %), 84 (56,987 %) a 86Br (17,279 %). Bylo také popsáno 27 radioizotopů, s nukleonovými čísly 69 až 101, a osm jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější radioizotopy jsou 81Kr (poločas přeměny 229 000 let), 85Kr (10,739 let), 79Kr (35,04 h) a 76Kr (14,8 h). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 3 hodiny, většinou pod 5 minut. Radioizotopy s nukleonovým číslem 81 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy bromu, zatímco u 85Kr a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na rubidium.

Významné izotopy

Krypton-85 
85Kr je izotop kryptonu s poločasem 10,739 let. Vzniká jaderným štěpením uranu a plutonia při testování jaderných zbraní a v jaderných reaktorech.

Krypton-86 
Krypton-86 byl mezi roky 1960 a 1983 používán k definici metru, která byla definována jako 1 650 763,73násobek vlnové délky jedné jeho spektrální čáry ve vakuu (tomu odpovídá vlnová délka přibližně 605,8 nm).

Seznam izotopů

Reference 

 
krypton
Krypton